Вогель — фамилия. Известные носители:

 Вогель, Кейт (род. 1986) — американская певица и актриса.
 Вогель, Фрэнк (род. 1973) — американский баскетбольный тренер.
 Вогель, Ярослав (1894—1970) — чешский дирижёр, композитор и музыковед.

Другое
  — горнолыжный курорт в Словении.

См. также 
 Фогель